Гизату́ллин (, ) — искажённый вариант башкирской, казахской и татарской фамилии , происходящей от тюркского мужского имени арабского происхожения тат. Гыйззәтулла/Ğizzätulla, башк. Ғиззәтулла/Ğizzätulla.

Известные носители 
 Гизатуллин, Абдулла Губайдуллович (1904—1945) — гвардии сержант. Герой Советского Союза.
 Гизатуллин, Баязит Хаматдинович (1936—2011) — советский спортсмен. Мастер спорта СССР международного класса по лыжным гонкам.
 Гизатуллин, Денис Рашитович (род. 1983) — российский спидвейный гонщик.
 Гизатуллин, Хамазан Гатауллович (1921—2007) — командир орудия, старший сержант. Герой Советского Союза.
 Гизатуллин, Хамид Нурисламович (род. 1932) — российский экономист, д.э.н, профессор, член-корреспондент РАН.